Die Liste der Statthalter von Lycia et Pamphylia enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinzen Lycia und Lycia et Pamphylia. Die Liste ist nicht vollständig.

Lycia 
Die Provinz Lycia wurde um 43 als kaiserliche Provinz neu eingerichtet.

Lycia et Pamphylia 
Die Provinz Lycia et Pamphylia entstand unter Vespasian (69–79) um 74 durch Zusammenschluss der Provinzen Lycia und Pamphylia.

Sonstige 
Die folgenden Personen sind als Statthalter belegt, eine Datierung ist aber nicht möglich.

Literatur 
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 12 (1982), S. 281–362 (Online), Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238, hier S. 198, 222 (Online).
 David Magie: Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, Princeton University Press, 1950, S. 1598–1600.
 Bernard Rémy: Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.) (Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie), Publications de l’Institut Français d’Études Anatoliennes, 1989, S. 278–329, ISBN 2-906059-04X, (Online).

Einzelnachweise 

Lycia et Pamphylia
!